Operation Genesis steht für:

 Jurassic Park: Operation Genesis, Computerspiel (2003)
 Aktion Genesis, Aktion in der Schweiz gegen Pornografie
 Operación Génesis vs. Colombia, Prozess vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte

Siehe auch:
 Projekt Genesis